Алехандро Абрахам Герра Моралес (; родился 9 июля 1985 года в Каракас, Венесуэла) — венесуэльский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Венесуэлы.

Клубная карьера 
Герра начал карьеру в клубе «Каракас». Он помог клубу пять раз выиграть венесуэльскую Примеру и завоевать Кубок Венесуэлы. В 2010 году Алехандро перешёл в «Депортиво Ансоатеги». 8 августа в матче против «Депортиво Петаре» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Герра забил свой первый гол за клуб. Алехандро стал лучшим бомбардиром команды с 16 мячами по итогам и перешёл в «Минерос Гуаяна». 14 августа 2011 года в матче против «Депортиво Ла Гуайра» он дебютировал за новую команду. 25 сентября в поединке против «Льянерос» Герра сделал дубль забив свой первые голы за «Минерос».

Летом 2014 года на правах аренды Алехандро перешёл в колумбийский «Атлетико Насьональ». 28 июля в матче против «Депортиво Кали» он дебютировал в Кубке Мустанга. 22 сентября в поединке против «Униаутонома» Герра забил свой первый гол за команду. В этом же сезоне Алехандро стал чемпионом Колумбии.

5 февраля в матче Кубка Либертадорес против эквадорской «Барселоны» Герра забил гол. В 2016 году Алехандро стал первым в истории венесуэльцем-обладателем Кубка Либертадорес. В начале 2017 года Герра перешёл в бразильский «Палмейрас». 12 февраля в матче Лиги Паулиста против «Итуано» он дебютировал за основной состав. 11 марта в поединке лиги против «Сан-Паулу» Алехандро забил свой первый гол за «Палмейрас». 14 мая в матче против «Васко да Гама» он дебютировал в бразильской Серии A.

Международная карьера 
5 мая 2006 года в товарищеском матче против сборной Мексики Герра дебютировал за сборную Венесуэлы. 14 января 2007 года в поединке против сборной Швеции он забил свой первый гол за национальную команду.

В том же году Герра попал в заявку на участие в домашнем Кубке Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии и дважды Уругвая.

В 2015 году Герра попал в заявку на участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Колумбии, Перу и Бразилии.

В 2016 году Герра в третий раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Ямайки, Уругвая, Мексики и Аргентины.

Голы за сборную Венесуэлы

Достижения 
Командные

 «Каракас»
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2003/2004
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2005/2006
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2006/2007
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2008/2009
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2009/2010
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2009

 «Атлетико Насьональ»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2014
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2016

Примечания

Ссылки 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Депортиво Ансоатеги»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Минерос Гуаяна»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Баия»